99-й выпуск  Вуэльта Каталонии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам испанского автономного сообщества Каталония. Гонка прошла с 25 по 31 марта 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес из .

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 7 проконтинентальных команд. Всего на старт вышло 175 гонщиков.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1160 километров.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Вуэльта Каталонии 2019 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2019 году
Март 2019 года